Aardrijkskunde
 Delmas (Haïti), gemeente in Haïti
 Delmas (Zuid-Afrika), gemeente in Zuid-Afrika

Fictief figuur
Elisabeth en Jacques Delmas, personages uit de Franse animatieserie Code Lyoko

Personen met de achternaam Delmas
Jacques Chaban-Delmas, Frans politicus, voormalig premier van Frankrijk
Jean-Jacques Delmas, Frans arts en politicus

Bedrijf
Delmas (rederij), rederij in Le Havre, Frankrijk